Настасич () — сербская фамилия. Известные носители:

 Настасич, Матия (род. 1993) — сербский футболист.
 Настасич, Милан Георгиевич (1923—1999) — военный лётчик, подполковник, участник Второй мировой войны.